Žďár est un toponyme qui peut désigner :

Žďár, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Žďár, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Žďár, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Žďár, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Žďár, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Žďár nad Metují, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Žďár nad Orlicí, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Žďár nad Sázavou, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Pluhův Žďár, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie